Прадо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Валлон-Пон-д’Арк. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07183.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 415 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 233 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 155 были экономически активными, 78 — неактивными (показатель активности — 66,5 %, в 1999 году было 61,6 %). Из 155 активных работали 133 человека (70 мужчин и 63 женщины), безработных было 22 (9 мужчин и 13 женщин). Среди 78 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 44 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш